Заможненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Заможненська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Заможненська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район